Svenska mästerskapet i fotboll 1908 vanns av IFK Göteborg efter en finalseger mot IFK Uppsala med 4-3 på Walhalla idrottsplats den 11 oktober 1908. Detta var IFK Göteborgs första SM-guld.

En ändring gjordes i reglerna detta år så att från och med den 1 april 1908 måste spelare födda utomlands ha vistats två år i landet för att få användas i tävlingsmatcher. Detta drabbade IFK Arboga i kvalet (förlust på w.o.) och AIK i slutomgången som fick spela om den match de först hade vunnit. Eftersom IFK Arboga ändå hade förlorat den match som spelades och AIK vann även omspelsmatchen saknade bestraffningarna betydelse.

Spelträd

Kvalomgång

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Noteringar

Källor

1908 i Sverige
Fotbollssäsongen 1908
1908